A Qatar Stars League 1970–71 foi a 8ª edição do Campeonato Nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Oruba venceu a liga neste ano. Conquistando seu quinto título.

References
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

 1970/71